Илич Миле:
  (род. 1984) — сербский баскетболист.
  (род. 1954) — сербский политик.